Chaumot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.
 Chaumot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.